Колодки — дерев'яні кайдани.
 Гальмові колодки — елемент гальмової системи.

Топонім 

 Колодки — село в Білорусі, у Вілейському районі Мінської області.
 Колодки — озеро в Вілейському районі, у басейні річки Нароч.